Előzmények törlése, az egyes böngészőkben a korábban látogatott weblapok elmentett linkjeinek a törlése 
Előzmények törlése (eredeti cím: Clear History), 2013-as, HBO által készített, amerikai TV-film Greg Mottola rendezésében 
Előzmények törlése (eredeti cím: Effacer l'historique), 2020-a francia-belga film, Benoît Delépine és Gustave Kervern rendezésében